Килпатрик () — ирландская и шотландская фамилия. Известные носители:

 Килпатрик, Джадсон (1836—1881) — американский кавалерийский офицер.
 Килпатрик, Кваме (род. 1970) — американский политик (в 2002—2008 — мэр Детройта).
 Килпатрик, Нэнси (род. 1946) — канадская писательница.
 Килпатрик, Патрик (род. 1949) — американский актёр.
 Килпатрик, Уильям Херд (1871—1965) — американский педагог.
 Килпатрик, Хелен (род. 1958) — губернатор Каймановых Островов (с 2013).
 Килпатрик, Шон (род. 1990) — американский баскетболист.